Агамеда — две героини древнегреческих мифов. Может означать:

 Агамеда (дочь Авгия) — дочь Авгия.
 Агамеда (дочь Макарии) — дочь Макарии.

Другое
 Агамеда — в античной географии местность и источник на Лесбосе около .

См. также 
 Агамед